Юля-Тю́рьянъя́рви (Юлятюрьянъярви, Юля-Тюрьянярви; ) — озеро на территориях Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия и общины Париккала провинции Южная Карелия губернии Южная Финляндия Республики Финляндия.

Площадь озера — 1,2 км². Располагается на высоте 72,7 метров над уровнем моря.

По водоёму проходит Российско-финляндская граница, деля озеро, приблизительно, пополам.

Форма озера продолговатая, вытянутая с юга на север. Берега каменисто-песчаные.

В серверную оконечность озера впадают два ручья: западный — Мюллюйоки — доставляет воды озёр Пиени-Раутъярви () и Раутъярви (), восточный — Коскотйоки () — вытекает из озёр Петяяярви () и Мусталампи (). С востока в озеро впадает ручей Раяйоки (), вытекающий из озера Саммаллампи ().

С юга из озера вытекает река Раковка (), впадающая в озеро Тюрьянъярви, откуда (на территории Финляндии) вытекает река Йоэнсунйоки (), впадающая в озеро Симпелеярви, воды которого через систему озёр на территории Финляндии возвращаются на территорию России рекой Кокколанйоки, которая затем впадает в Ладогу.

В озере есть два небольших безымянных острова.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012929.

См. также 
 Озёра Карелии
 Озёра Финляндии

Примечания 

Бассейн Кокколанйоки
Озёра Лахденпохского района
Озёра Финляндии
Пограничные озёра